Pacman csomagkezelő, Arch Linux csomagkezelője
Pac-Man (1980), népszerű számítógépes játék
Pac-Man Fever, videójáték
Pac-Man and the Ghostly Adventures, animációs tévésorozat